Скорук (футбольний клуб), Футбольний клуб «Скорук» — український професійний футбольний клуб з смт Томаківка Дніпропетровської області, заснований у травні 2000 року.
 Скорук Петро Михайлович (народився 3 квітня 1950, Могилів-Подільський) — російсько- та українськомовний український письменник і поет.